Donje Kolibe su naseljeno mjesto u sastavu općine Bosanski Brod, Republika Srpska, BiH.

Stanovništvo

Izvori

Literatura

 "Nacionalni sastav stanovništva - Rezultati za Republiku po opštinama i naseljenim mjestima 1991.", statistički bilten br. 234, Izdanje Državnog zavoda za statistiku Republike Bosne i Hercegovine, Sarajevo

Vidi još
Pokolj u Kolibama 16. travnja 1992.

Naselja u Republici Srpskoj
Bosanski Brod